Тихомир може да се отнася за:

 Тихомир — българско мъжко име, със славянски произход популярно сред всички славянски народи;
 Тихомир — български военачалник от 11 век;
 Тихомир — село в Област Кърджали, България;
 Тихомир (Сърбия) – сръбски княз;
 Тихомир (1290 - 1310) — владетел на Влашко.

Вижте също:
 Тихомир Завидович (1165/66- 1168) — велик жупан на Рашка;